«Госпиталь ТГУ» («Госпиталь Тайваньского Государственного Университета») (; ) — станция линии Даньшуй Тайбэйского метрополитена. Станция была открыта 24 декабря 1998 года в составе участка «Тайбэйский вокзал» — «Наньшицзяо». Расположена между станциями «Тайбэйский вокзал» и «Мемориальный зал Чан Кайши». Находится на территории района Чжунчжэн в Тайбэе. 6 ноября 2015 года на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

Близлежащие достопримечательности 
Недалеко от станции находятся Тайваньский музей и Мемориальный парк 228 (28 февраля).

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена
 Информация для туристов на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Даньшуй
Станции метрополитена, построенные в 1998 году